Clodovil Hernandes – stilista, showman e politico brasiliano, creatore del marchio Clodovil
 Luis Hernandes – ex calciatore messicano
 Selma Hernandes – cantante brasiliana
 Vânia Hernandes de Souza – ex cestista brasiliana